Андре Густаво Пауло де Фронтин (; , Петрополис — , ) — бразильский политик, государственный и общественный деятель, . Мэр Рио-де-Жанейро (1919). Считается покровителем бразильской национальной инженерии.

Биография 
Работая инженером, возглавлял группу специалистов, которая занималась реконструкцией столицы страны.
Руководил строительством Центрального проспекта Рио-де-Жанейро.

С февраля по июль 1919 года был мэром Рио-де-Жанейро, в числе прочих работ по улучшению коммунального хозяйства бразильской столицы, занимался расширением Авениды Атлантика у пляжа Копакабана, строительством нескольких проспектов в южной части тогдашней столицы Бразилии. Прославился своим проектом, в результате которого летом 1888 г. в рекордное время за 6 дней обеспечил необходимым водоснабжения Рио-де-Жанейро. В 1897 году спроектировал и построил железнодорожный виадук, близ Вера-Крус, носящий ныне его имя.

Избирался членом Палаты депутатов Бразилии и сенатором.

Память 
 В его честь назван проспект на севере Рио-де-Жанейро, а также муниципалитет Энженьейру-Паулу-ди-Фронтин в том же штате; и муниципалитет Пауло Фронтин в штате Парана.
 Несколько улиц, площадей, отелей в городах Бразилии носят имя Пауло де Фронтина.
 В Рио-де-Жанейро ему установлен бюст.
 Создан музей Пауло де Фронтина.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Сенаторы Бразилии
Члены Палаты депутатов Бразилии
Мэры Рио-де-Жанейро